Francja:
 Veyrier-du-Lac – gmina

Szwajcaria:
 Veyrier – miasto w kantonie Genewa

Osoby:
 Yves Veyrier – francuski inżynier